Hercolani Fava Simonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Hercolani Fava Simonetti (1883–1962), italienischer Generalleutnant des Malteserordens
 Gherardo Hercolani Fava Simonetti (* 1941), italienischer Großkomtur des Malteserordens